Michał Miśkiewicz (piłkarz)
 Michał Miśkiewicz (muzyk)